Greg Davis peut désigner :
 Greg Davis (1939-1979), joueur de rugby à XV australien ;
 Greg Davis (1962-), homme politique canadien.